Altavila ima više značenja:
 Altavila (Kozenca)
 Altavila (Teramo)